Damaged, en música, puede referirse a:

 Damaged, álbum de la banda estadounidense de hardcore punk Black Flag.
 Damaged, canción del grupo estadounidense de R&B Danity Kane.
 Damaged People, canción del grupo inglés Depeche Mode.

Asimismo, en televisión, puede hacer referencia a:

 Damaged, episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow.